WYSIWYM é o acrónimo da expressão em inglês "What You See Is What You Mean". Significa, basicamente, que a exibição na tela deve primar pelas informações, e não pela formatação, que é um trabalho que deve ser deixado para o computador. Um dos melhores exemplos sobre isso são os editores do tipo TeX e/ou LaTeX. Nos editores WYSIWYM o usuário faz o texto informado uma série de marcações como em HTML.

Ver também 
 WYSIWYG
 WYSIAYG
 LyX
 TeX

Ligações externas 
 XML: WYSIWYG to WYSIWYM - A brief look at XML document authoring An article on existing XML authoring software (May 2005)

Acrónimos
Interface do utilizador